Arkadi Gueorgiévitch Andreasyan (, ) (né le  à Bakou en URSS et mort le ) est un joueur de football et entraîneur arménien, qui jouait au poste d'attaquant.

Biographie

Club

Palmarès 
 Medaille de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1972

Sélection

Entraîneur

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international soviétique
Footballeur arménien
Joueur de l'Ararat Erevan
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1972
Médaillé de bronze olympique soviétique
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur arménien de football
Entraîneur de l'Ararat Erevan
Naissance en août 1947
Naissance à Bakou
Naissance en RSS d'Azerbaïdjan
Décès à 73 ans
Décès à Erevan
Décès en décembre 2020